Перников — русская фамилия; женская форма Перникова.

Известные носители 
 Перников, Павел Александрович (род. 1992) — белорусский правозащитник и википедист.
 Перников, Сергей Николаевич (род. 1958) — советский спортсмен.